QBX peut faire référence à :
 Quick Basic Extended, une variété de Quick Basic,